Bednar, Bednár oder Bednář ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonz Bednár (1914–1989), slowakischer Dichter und Drehbuchautor
 Alois Bednar (1816–1888), österreichischer Kinderarzt

 František Bednář (1884–1963), tschechischer Pfarrer, Dozent und Professor

 Heinrich Bednar (1922–2000), österreichischer Tischtennisspieler

 Jared Bednar (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jaroslav Bednář (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler
 Jiří Bednář (1935–1973), tschechischer Philosoph
 Johann Bednar (* 1947), österreichischer Schauspieler
 Kamil Bednář (1912–1972), tschechischer Dichter und Übersetzer
 Miloslav Bednář (* 1948), tschechischer Philosoph
 Pavel Bednář (* 1970), tschechischer Kanute
 Robert Bednar (1911–??), österreichischer Bobsportler
 Roman Bednář (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Rudolf Bednar (1920–2003), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Štefan Bednář (1909–1976), tschechoslowakischer Illustrator, Autor und Politiker
 Vladimír Bednář (* 1948), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Vlado Bednár (1941–1984), slowakischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Bednarski
 Bednarz
 Bednarik